Скафиди́йский монасты́рь (Монасты́рь Скафидья́; ) — женский монастырь в юрисдикции Элидской и Оленской митрополии Элладской православной церкви, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Расположен в деревне Скафидья, в 12 км от города Пиргоса, на берегу .

История 
Монастырь был основан примерно в Х веке рядом с Ионическим морем в устье реки Ярданос. В монастырском храме хранится Скафидийская икона Божьей матери (Скафидиотисса; ).

Сам монастырь напоминает средневековую крепость. В его недрах хранятся различные религиозные и исторические ценности: религиозная утварь, облачения, одежда, оружие, картины, монеты, иконы и т. д. В нем также находится архив и библиотека с множеством рукописных книг на различные темы, а также касающиеся истории монастыря и его участия в Греческой революции 1821 года.

В 1970 году монастырь был преобразован в женский. На 2019 год в нем проживали 4 монахини.

Примечания

Литература 
 Δημητρίου Κοκκόρη: Ορθόδοξα Ελληνικά μοναστήρια

Ссылки 
 Свято-Успенский женский монастырь в Скафидье
 https://web.archive.org/web/20191005185611/https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/viewFile/7852/7541.pdf (Χειρόγραφα Μοναστηριών της Ηλείας — Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιονίου Πανεπιστημίου)
 http://www.imilias.gr/component/content/article/112-monastiria/87-moni-skafidia.html (Ιστότοπος Μητροπόλεως Ηλείας και Ωλένης)
 http://www.religiousgreece.gr/peloponnese/-/asset_publisher/J4zsS00HlAz5/content/iera-mone-skaphidias (Ιστότοπος Αρχιεπισκοπής Αθηνών)
 http://www.ecclesia.gr/greek/monshrines/skafidia.html

Монастыри Элладской православной церкви
Монастыри, основанные в X веке